Hoffmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hoffmeier (1878–1979), deutsche Frauenrechtlerin, Kommunalpolitikerin in der Weimarer Republik
 James Karl Hoffmeier (* 1951), Ägyptologe, Archäologe und Alttestamentler
 Marcel Hoffmeier (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Uli Hoffmeier (* 1957), deutscher Jazzgitarrist